Атлетисима 2017. одржан је 6. јула 2017. на Олимпијском стадиону де ла Понтез у Лозани (Швајцарска). Ово је осми од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Ветар +0,2 м/с

400 м

1.500 м

5.000 м

Скок мотком 

1 Повукао се са такмичења

Троскок

Бацање кугле

Жене

200 м 
Ветар -0,5 м/с

800 м

100 м препоне 
Ветар +1,7 м/с

400 м препоне

Скок увис

Скок удаљ

Бацање копља

Остале дисциплине 
Ово су резултати дисциплина које су биле на програму овог митинга али нису бодоване за ДЛ.

Мушкарци

400 м препоне

Жене

Миља

4х100 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Атлетисима
ИААФ Дијамантска лига 2017.